Fīrūzābād-e Bālā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fīrūzābād (ort), Lorestan, 
 Fīrūzābād-e Bālā (ort i Iran), Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar